Калараш, кэлэраш:

Известные носители 
 Калараш, Владислав Валерьевич (род. 1968) — советский и российский гандболист.
 Калараш, Глеб Владиславович (род. 1990) — российский гандболист.
 Калараш, Дмитрий Леонтьевич (1911—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

Топонимы

Молдавия 
 Калараш (Călăraşi, Кэлэрашь) — город в Молдавии.

Румыния 
 Кэлэрашь (Călăraşi) — город в Румынии.
 Кэлэрашь — жудец в Румынии.

См. также 
Калараши

